Лушань () — китайский топоним. Может означать:
 Лушань — гора в провинции Цзянси.
  — гора в провинции Шаньдун.
 Лушань (Цзюцзян) — городской уезд городского округа Цзюцзян, в провинции Цзянси.
 Лушань (Яань) — уезд городского округа Яань, в провинции Сычуань.
 Лушань (Пиндиншань) () — уезд городского округа Пиндиншань, в провинции Хэнань.